Зеевен (Золотурн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Зеевен (Швиц) — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Швиц.